

Persone
 Bernardino Caimi – religioso italiano venerato come beato
 Giuseppe Caimi – militare e calciatore italiano
 Lamberto Caimi – direttore della fotografia italiano

Altro
 Villa Caimi – edificio di Milano